Le tournoi de tennis Tokyo Cup est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, disputée en tant qu'exhibition, se dispute du 15 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Tokyo Cup
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Japon
Sport au Japon en 1979
Tennis en décembre 1979